Elitserien i ishockey 2001/2002 spelades 18 september 2001 till 5 mars 2002 och hade 50 omgångar i grundserien. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till nedflyttningskval. SM-slutspelet avgjordes i bäst av sju matcher i kvartsfinalspelet, övriga i bäst av fem matcher. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Vinst i förlängning eller straffslag = + 1 poäng.  Färjestads BK vann serien helt överlägset, och blev svenska mästare efter seger mot Modo Hockey i SM-finalspelet. Färjestads BK vann alla sina slutspelsmatcher, vissa vanns dock i sudden death.

Förlopp
En allstarmatch spelades i Globen den 27 januari 2002, där Syd besegrade Nord med 10-3.

Under säsongen dömdes Djurgårdens IF av Svenska Ishockeyförbundets tävlingsnämnd för att ha använt sig av för många spelare utan EU-anknytning. Reglerna innebar att man bara fick använda tre sådana spelare under en match medan Djurgården vid nio olika tillfällen använt fyra spelare från utanför EU. Djurgården dömdes till förlust 0–5 i fyra matcher där de tagit poäng. I de fem övriga matcherna där man förlorat kvarstod resultatet. Totalt skulle Djurgården förlora 10 poäng, men Förbundsstyrelsen upphävde beslutet. De konstaterade att Djurgården brutit mot bestämmelserna men ansåg att konsekvenserna för de andra föreningarna i serien blev för stora. Därför återfick Djurgården sina poäng, men fick istället  kr i böter.

Deltagande lag

Derbygrupper

Slutställning

Grundserien

Poängligan i grundserien

Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Seriematcherna

SM-slutspel

Översikt 
Åtta lag gjorde upp om Le Mat-pokalen och titeln som Svenska mästare. Kvartsfinalerna avgjordes i bäst av sju matcher, medan semifinalerna och finalen avgjordes i bäst av fem.

Slutspelsmatcherna

Kvartsfinaler
Färjestads BK - Brynäs IF 4–0

Modo Hockey - Luleå HF 4–2

Djurgårdens IF - Västra Frölunda HC 1–4

HV 71 - Malmö Redhawks 4–1

Semifinaler
Färjestads BK - HV 71 3–0

Modo Hockey - Västra Frölunda HC 3–2

Final
Färjestads BK - Modo Hockey 3–0

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

 Svensk ishockey - Elitserien 2001/02

Sport i Sverige 2001
Sport i Sverige 2002
Ishockeysäsongen 2001/2002
2001/2002